Акко, Альфіто, Мормо (Антична міфологія)
 Акко — місто в Ізраїлі.
 Акко — бухта в Ізраїлі.
 Акко — село у марзі (області) Арагацотн, Вірменія.